

Patronyme 

 Gustave Caillebotte (1848-1894), peintre français ;
 Martial Caillebotte (1853-1910), son frère, compositeur et photographe français.

Toponyme

 Propriété Caillebotte, propriété qui a appartenu au peintre.

Autres 
 Caillebotte, fromage.

Lien externe 
 

Patronyme normand